Dou steht für:
 ein altes chinesisches Volumensmaß, siehe Alte Maße und Gewichte (China)
 Dou oder Doux (Schüss), linker Zufluss der Schüss vor Cormoret, Verwaltungskreis Berner Jura, Kanton Bern
 Dou (Wen), Kaiserin und Gemahlin des Han-Kaisers Wen
 Dou (Zhang), Kaiserin und Gemahlin des Han-Kaisers Zhang
 Dou Aixia (* 1961), chinesische Skilangläuferin
 Dou Miao, Kaiserin und dritte Gemahlin des Han-Kaisers Huan
 Dou Wu († 168), Politiker der Han-Dynastie
 Dou Xian (50–92), Politiker der Han-Dynastie

Dou ist der Familienname folgender Personen:
 Gerard Dou, auch Gerrit Dou (1613–1675), niederländischer Maler des Barock
 Jan Pieterszoon Dou († 1635), niederländischer Mathematiker und Mathematikhistoriker

DOU steht für:
 Dourados Airport (IATA-Code), Flughafen von Dourados, Brasilien

Abkürzung